Гох () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія. 
 Острів Гох (, раніше Gonçalo Alvares) — невеликий вулканічний острів в південній частині Атлантичного океану в складі архіпелагу Тристан-да-Кунья